Osiris kan syfta på:
 Osiris - en egyptisk gud
 Osiris (djur) - ett släkte av bin
 Osiris (reaktor) - en fransk forskningsreaktor

Astronomi 
 1923 Osiris - en asteroid
 HD 209458 b (Osiris) - en exoplanet.
 Osiris (månkrater) - en krater på månen.
 OSIRIS-REx - en amerikansk rymdsond.